Bral est le patronyme de plusieurs personnes :
 Denise Bral, coureuse cycliste belge. 
 Guido Jan Bral (1953-), historien de l'art belge. 
 Jacques Bral (1948-2021), scénariste, réalisateur, monteur et producteur français
 Louis Bral, architecte belge de la période Art nouveau.